Die B Grupa 1968/69 war die 20. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 11. August 1968 und endete am 28. Juni 1969.

In Bulgarien kam es im Januar 1969 zu einer Reform der Fußballvereine. Einige Klubs wurden vereint, andere aufgelöst. Septemwri Sofia ZSKA Sofia aus der Grupa A an und Spartak Warna fusionierte mit Lokomotive Warna zu ZSK Spartak Warna. FC Metalurg Pernik fusionierte mit Minjor Pernik aus der A Gruppa zu Krakra Pernik und Sportist Kremikowzi schloss sich Lewski-Spartak Sofia an.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. In der Rückrunde spielten nach einigen Fusionen nur noch jeweils 16 Teams die Saison zu Ende. Dabei bekamen die Mannschaften für die zwei ausgefallenen Spieltage jeweils ein 3:0-Sieg gutgeschrieben. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf, während die beiden Sechszehnten in die W Grupa abstiegen.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1968 69
Fußballsaison 1968/69